Ainārs Podziņš (né le  à Jurmala en Lettonie) est un joueur professionnel letton de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, alors qu'il évolue avec le Krylia Sovetov, il est repêché par le Dinamo Riga lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2009 au premier tour au . En 2010, il débute avec le Dinamo Riga dans la KHL. Il poursuit sa carrière en alternant entre KHL et VHL en Russie puis découvre plusieurs championnats européens avant de partir pour l'Australie à l'été 2018. À son retour sur le vieux continent il s'engage avec le Lyon Hockey Club.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Krylia Sovetov 2 || Pervaïa Liga|| 35|| 3|| 5|| 8|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010|| Krylia Stolitsy Moskva || Pervaïa Liga|| 47|| 12|| 10|| 22|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL|| 19|| 1|| 0|| 1|| 6|| 11|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2010-2011|| HK Riga ||  MHL|| 17|| 2|| 6|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Dinamo Riga ||  KHL|| 38|| 4|| 0|| 4|| 21|| 4||0 || 0|| 0|| 2
|-
| 2011-2012|| HK Riga || MHL || 7|| 2|| 1|| 3|| 2|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || HK Liepājas Metalurgs || Ekstraliga || 22|| 6|| 6|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| HK Riga || MHL || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -||-
|-
| Rousskie Vitiazi || MHL || 13|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013|| HK Vitiaz ||  KHL|| 13|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 11|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Titan Kline || VHL || 12|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2014-2015 || HK Kouban || VHL || 2|| 0|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || MHC Martin || Extraliga slovaque || 14 || 3 || 5 || 8 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 44|| 4|| 7|| 11|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || EHC Bayreuth || DEL2 || 4|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || EC Kitzbühel || AlpsHL || 12|| 7|| 5|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || IPK Iisalmi || Mestis || 7|| 5|| 2|| 7|| 25|| 8|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2017-2018 || Metallourg Novokouznetsk || VHL || 13|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Édimbourg Capitals || EIHL || 32|| 12|| 8|| 20|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || CBR Brave || AIHL || 17|| 16|| 19|| 35|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Lyon Hockey Club || Ligne Magnus || 15|| 1|| 4|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Almaty || Kazakhstan ||7 ||0|| 3|| 3|| 14 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Donbass Donetsk || UHL ||30 || 18 || 16 || 34 || 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Donbass Donetsk || UHL ||1 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 ||  HC Kramatorsk  || UHL ||26 || 5 || 8 || 13 || 36 || 3 || 2 || 0 || 2 || 4

Notes et références 

Naissance en mars 1992
Naissance à Jurmala
Joueur letton de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Dinamo Riga
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Liepājas Metalurgs
Joueur du Titan Kline
Joueur du MHC Martin
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du EHC Bayreuth
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Donbass Donetsk
Attaquant de hockey sur glace